

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Guy Môquet (1924-1941), militant et résistant communiste français.
 Prosper Môquet (1897-1986), homme politique français.

Résistance française
 Le Groupe Guy Mocquet, groupe de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
 Guy Môquet, station de la ligne 13 du métro de Paris.
 La rue Guy-Môquet est une voie située dans le quartier des Épinettes du  de Paris.

Téléfilm 
 Guy Môquet, un amour fusillé, téléfilm français réalisé par Philippe Bérenger à la mémoire de Guy Môquet.
 
Homonymie de patronyme